Вариль:

 Вариль — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Вариль — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж.